Henry Kvist (né le  à Helsinki en Finlande - mort le  à Mäntyharju) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1938, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1938-39 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1940-41 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1942-43 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1943-44 || Ilves Tampere || SM-sarja ||4 ||0 ||0 ||0 ||1 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1944-45 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1945-46 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||4 ||0 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1946-47 || Ilves Tampere || SM-sarja ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1920
Naissance à Helsinki
Décès en janvier 1999
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 78 ans